Bald Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Peak (Alaska)
 Bald Peak (Connecticut)
 Bald Peak (Idaho)
 Bald Peak (Inyo County, Kalifornien)
 Bald Peak (Monterey County, Kalifornien)
 Bald Peak (Riverside County, Kalifornien)
 Bald Peak (Tuolumne County, Kalifornien)
 Bald Peak (Hancock County, Maine)
 Bald Peak (Oxford County, Maine)
 Bald Peak (Massachusetts)
 Bald Peak (Nebraska)
 Bald Peak (Elko County, Nevada, 2476 m)
 Bald Peak (Elko County, Nevada, 3208 m)
 Bald Peak (Mineral County, Nevada)
 Bald Peak (New Hampshire)
 Bald Peak (Essex County, New York, 620 m)
 Bald Peak (Essex County, New York, 705 m)
 Bald Peak (Essex County, New York, 709 m)
 Bald Peak (Essex County, New York, 931 m)
 Bald Peak (Oregon)
 Bald Peak (Vermont)
 Bald Peak (Washington)
 Bald Peak (Wisconsin)
 Bald Peak (Wyoming)